Атманай — топоним на Украине:

 Атманай — село в Акимовском районе Запорожской области.
 Атманай — небольшая река, впадающая в Утлюкский лиман